

Australië 
 Gull Island (Australië), een eiland in de staat Tasmanië

Canada 
Newfoundland en Labrador
 Gull Island (dorp), een dorp op het eiland Newfoundland
 Gull Island (Labrador), een riviereiland van de Churchill in Labrador
 Gull Island (Baie Verte), een eiland voor de kust van het schiereiland Baie Verte, Newfoundland
 Gull Island (Witless Bay), een eiland aan de rand van Witless Bay, Newfoundland

Elders
 Gull Island (Nunavut), een eiland in James Bay in Nunavut
 Gull Island, de voormalige naam van Mohawk Island, een eiland in Ontario

Verenigde Staten 
 Gull Island (Massachusetts), een eiland in Massachusetts
 Gull Island (Wisconsin), een eiland in Wisconsin